2
Famille noble espagnole